Северин Потоцький
 Северин Антоній Потоцький

Примітки 

Северин